Dexter Universalist Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Dexter Universalist Church (Maine), NRHP-Nr. 85001258
 Dexter Universalist Church (New York), NRHP-Nr. 03000249